Никола́й Моисе́ев:
 Моисеев, Николай Александрович (1929—2020) — советский и российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук.
 
 
 Моисеев, Николай Иванович (1924—?) — полный кавалер ордена Славы, лишён всех званий и наград.
 Моисеев, Николай Матвеевич (1901—1979) — Герой Советского Союза.
 Моисеев, Николай Семёнович (1918—1993) — Герой Советского Союза. Моисеев, Николай Трофимович (1900 — ?) — профессор и директор Харьковского педагогического института профессионального образования.